Рабинер:
 Рабинер, Игорь Яковлевич (род. 1973) — российский журналист
 Рабинер, Лоренс (род. 1943) — инженер, учёный в области обработки сигналов и распознавания речи